Tvrđava Nehaj
Kaštel Nehaj u Kaštel Štafiliću
Kaštel Nehaj (urbanistička cjelina)